Первый в истории Кубок мира по марафону прошёл 13—14 апреля 1985 года в городе Хиросима (Япония). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин.

На старт вышли 352 бегуна из 68 стран мира (236 мужчин и 116 женщин). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Соревнования прошли при температуре +20 градусов и повышенной влажности воздуха. Также большую часть дистанции спортсменам приходилось бороться с сильным встречным ветром.

На протяжении двух дней вдоль трассы марафона за ходом борьбы наблюдали более 100 тыс. зрителей.

Расписание

Ход соревнований 
Первыми на старт вышли женщины. Бремя лидерства в забеге взяла на себя советская спортсменка Раиса Смехнова, с самого старта задавшая высокий темп. Однако справиться со скоростью ей не удалось: на 36-м километре дистанции вперёд вышла Катрин Дёрре из ГДР, а затем её опередили и другие преследовательницы. Погоню за Дёрре возглавляла Зоя Иванова из СССР, но на финише она осталась второй, проиграв победительнице 47 секунд. Смехнова на заключительных 6 километрах уступила лидеру 4 минуты и заняла только десятое место.

Неожиданными получились итоги мужского марафона. Сразу два места на пьедестале заняли представители небольшого африканского государства Джибути. Ахмед Салах опередил хозяина соревнований Такэюки Накаяму, улучшил личный рекорд почти на 3 минуты — 2:08.09 (прежний был равен 2:11.58) и всего 4 секунды проиграл времени высшего мирового достижения (Стив Джонс, 2:08.05, 1984 год). Соотечественник Салаха Джама Роблех финишировал третьим и тоже показал лучший результат в своей карьере (2:08.26). Эти два выступления стали залогом командной победы бегунов из Джибути над признанными лидерами мирового марафонского бега.

Из 352 участников до финиша смогли добраться 288 (202 мужчины и 86 женщин). Три зачётных результата в командное первенство набралось у 41 мужской сборной и 17 женских.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

См. также 
 Кубок Европы по марафону 1985

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Апрель 1985 года
Кубки мира по марафону
Спорт в Японии в 1985 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Японии
Международные спортивные соревнования в Хиросиме
Марафоны Японии